Операция «Саттон» () — операция британских войск по высадке близ Фолклендских островов 21—23 мая 1982 года.

Высадки 
Ночью три бригады войск высадились в месте, где сопротивление врага было слабым.

В 02:50 британцы были замечены. По ним с корабля EC Guemes был открыт огонь из миномётов и винтовок, они ответили стрельбой по морю. После этого вертолеты WS-61 и SA 341(Газель) пролетели над аргентинскими войсками, и по ним открыли огонь из автоматов. Пилот «Газели» Э. Эванс был смертельно ранен, но смог утопить вертолет в море, после чего они с напарником Э. Кэндлишом в течение 15 минут вели перестрелку с аргентинскими военными. После её окончания Кэндлиш оттащил Эванса на берег, где он и умер. Второй вертолёт «Газель», проследовавший по тому же маршруту, был сбит.

В итоге аргентинцы отступили, а англичане взяли в плен группу из 8 человек. Аргентинцы, отступая, сбили 1 самолёт и взяли в плен пилота, которого доставили в госпиталь.

Во время операции были убиты 6 аргентинских пилотов.

Сражения и операции Фолклендской войны
Май 1982 года
Сражения Великобритании
Сражения Аргентины
Авиационные происшествия в Аргентине